Jeleśnia est le nom :
 de la gmina de Jeleśnia, dans le powiat de Żywiec, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Jeleśnia, chef-lieu de cette gmina